Moúrtzo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Sývota, ö, Epirus, Thesprotia, 
 Liménas Moúrtos, vik, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar